

События 

 Второй Латеранский собор. Осуждение Арнольда Брешианского. Низложение антипапы Анаклета II.
 Победа графа Португалии Альфонса Энрикеса над Леоном. Португалия стала самостоятельным королевством. 25 июля — Победа в битве при Оурике (Кирике) над арабами.
 9 апреля — Даремский договор подписан между королём Стефаном Блуа и Давидом I.
 30 сентября — землетрясение в Гяндже силой 11 баллов в Сельджукской империи (ныне территория Азербайджана) — 230 000 человек погибло.
 12 ноября — Битва у Серого Острова. Гибель Сигурда Слембе и Магнуса IV Слепого

 1139—1185, 6.12 — король Португалии Афонсу I.
 1139—1180 — герцог Саксонии Генрих Лев из рода Вельфов (ок.1129-1195, 6.8).
 1139—1146 — регентство в Саксонии матери и бабушки Генриха Льва.
 Папа Иннокентий признаёт Роджера II королём Сицилии.
 Мятеж в Брешии против папы. Изгнание Арнольда Брешианского во Францию.
 Ромеи Иоанна Комнина вторглись в Каппадокию, где войско перенесло много трудностей. Отряд Мануила, сына Иоанна, вступил в неравный бой с тюрками, которых ромеи с трудом одолели. Осаду Неокесарии пришлось оставить.

Россия
 1139—1146 — великий князь киевский Всеволод Ольгович.
 Первое упоминание города Торжок в летописи.
 Заключение мира князем Ярополком Владимировичем под Черниговом, с князьями Ольговичами.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1139 году
 Ярослав Всевлодович, князь черниговский.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1139 году
 18 февраля — Ярополк II Владимирович, великий князь киевский.
 Магнус IV Слепой, норвежский король.
 Генрих X Гордый, баварский герцог.

См. также

Примечания